Aksamit – tkanina bawełniana

Osoby o tym nazwisku:
 Anna Aksamit – polska urzędniczka samorządowa i polityk
 Bożena Aksamit – polska dziennikarka
 Mikałaj Aksamit – białoruski polityk i malarz